Kangri kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kāngri (bergstopp), Uttarakhand,

Kina 

 Kula Kangri, berg, Tibet, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar